Schiavone ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schiavone (~1520–1582), venezianischer Künstler
 Andrea Schiavone (Fußballspieler) (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Annabella Schiavone (1919–1990), italienische Schauspielerin
 Francesca Schiavone (* 1980), italienische Tennisspielerin
 Francesco Schiavone (* 1953), hochrangiger italienischer Mafioso und Mitglied der Camorra
 Giorgio Schiavone (* 1433/1436; † 1504), kroatischer Maler der Renaissance
 Laura Schiavone (* 1986), italienische Ruderin
 Natale Schiavoni, auch Schiavone, (1777–1858), italienischer Maler und Grafiker
 Nicola Schiavone, italienischer Mafioso und Mitglied der Camorra
 Rocco Schiavone, fiktionaler Held der gleichnamigen ital. Fernsehserie /Kriminalromanserie

Schiavone bezeichnet auch:
 Person aus der slawischstämmigen Bevölkerung der Republik Venedig, siehe Schiavoni (Volksgruppe)
 Schiavona (Waffe), Schwert der slawischen Wächter der Dogen von Venedig

Siehe auch:
 Schiavo
 Schiavona
 Schiavoni